Ви́ктор Васи́льевич Ти́хонов (12 мая 1988, Рига, Латвийская ССР, СССР)—российский хоккеист.     Сын Василия Тихонова, внук и полный тёзка хоккейного тренера Виктора Тихонова.

Карьера

Ранние годы 
Виктор Тихонов родился в Риге, где отец тренировал «Динамо». Через год семья Тихоновых переехала в Финляндию, где Василий возглавил «Эссят».

В 1992—1999 годах  жил в Сан-Хосе, США, где отец работал тренером в клубе НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Там он начал профессионально заниматься хоккеем, играя в детской лиге Санта-Клара. В 2000 году семья вернулась в Финляндию, где Тихонов играл за юношескую команду «Лукко». В 2002 переехал с семьёй в Швейцарию, где стал чемпионом страны в составе юношеской команды «Лангау».

В 2003 году впервые оказался в России — в армейской школе ЦСКА. Выступал за ЦСКА-2 (2005) и ХК «Дмитров» (2005/06).

Клубная карьера 

В 2006—2008 и с декабря 2009 — игрок «Северстали». С октября 2011 — игрок ХК СКА. 7 марта 2013 года в матче плей-офф Кубка Гагарина сделал хет-трик в ворота «Северстали» (7:4). Всего в плей-офф 2013 года набрал 18 очков (10+8) в 15 матчах.

В первом раунде драфта НХЛ 2008 года был выбран клубом «Финикс Койотис», за который играл в сезоне 2008/2009.

После окончания контракта со СКА заключил однолетний контракт с «Чикаго Блэкхокс» на сумму $1,04 млн. Но закрепиться в составе обладателя Кубка Стэнли не смог, и был выставлен на драфт отказов, где и был взят «Аризоной Койотис».

17 июля 2016 года вернулся в СКА, с которым подписал контракт на один сезон.

С 6 ноября 2019 года после обмена стал играть за «Ак Барс». 19 ноября 2020 года сделал второй хет-трик в КХЛ спустя более 7,5 лет после первого, забросив три шайбы в ворота «Торпедо» (7:5).

2 мая 2021 года перешёл в ХК «Салават Юлаев», с которым подписал двухлетнее соглашение.

4 июля 2022 года принял решение о завершении карьеры игрока. 19 июля «Салават Юлаев» расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Выступления за сборную 
Обладатель бронзовой медали молодёжного чемпионата мира 2008 года. В семи играх забил 5 шайб и сделал 2 передачи. Был признан лучшим нападающим турнира.

Выступал на Олимпийских играх в Сочи, но получал крайне мало игрового времени.
На чемпионате мира 2014 в Минске Тихонов играл в первой тройке, в 10 матчах он набрал 16 очков (8+8), став лучшим снайпером и лучшим бомбардиром турнира. Был признан лучшим нападающим и вошёл в символическую сборную чемпионата.

Личная жизнь 
Жена — Евгения Тихонова. Сын Лев (7 сентября 2012), дочь София-Виктория (род. 29 февраля 2016).

Достижения

Командные 
КХЛ
 Обладатель Кубка Гагарина (2): 2015, 2017

В сборной

Личные 
КХЛ

 2012/2013 - обладатель приза «Золотой шлем»

В сборной

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Дмитров»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки ХК «Алмаз»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Тихоновы
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»